Biskupice est un toponyme qui peut désigner :

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Biskupice, village du powiat de Legnica
 Biskupice, village du powiat d'Oleśnica
 Biskupice, village du powiat de Wrocław

 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie :
 Biskupice, village du powiat de Radziejów
 Biskupice, village du powiat de Toruń

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Biskupice, village du powiat de Dąbrowa
 Biskupice, village du powiat de Cracovie
 Biskupice, village du powiat de Miechów
 Biskupice, village du powiat de Proszowice
 Biskupice, village du powiat de Wieliczka
 Biskupice, gmina du powiat de Wieliczka

 dans la voïvodie de Sainte-Croix :
 Biskupice, village du powiat de Busko
 Biskupice, village du powiat d'Opatów
 Biskupice, village du powiat de Pińczów

 dans la voïvodie de Mazovie :
 Biskupice, village du powiat de Pruszków
 Biskupice, village de la gmina de Brudzeń
 Biskupice, village de la gmina de Drobin

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Biskupice, village du powiat de Gniezno
 Biskupice, village du powiat de Kalisz
 Biskupice, village du powiat de Konin
 Biskupice, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski
 Biskupice, village du powiat de Poznań
 Biskupice, village du powiat de Środa Wielkopolska
 Biskupice, village du powiat de Wolsztyn

 dans la voïvodie de Silésie :
 Biskupice, village du powiat de Częstochowa
 Biskupice, village du powiat de Zawiercie

 dans la voïvodie d'Opole :
 Biskupice, village du powiat de Kluczbork
 Biskupice, village du powiat d'Olesno

 dans d'autres voïvodies :
 Biskupice, village de la voïvodie de Lublin
 Biskupice, village de la voïvodie de Łódź
 Biskupice, village de la voïvodie de Poméranie occidentale

Biskupice, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Biskupice, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Biskupice, une commune du district de Prostějov, dans la région d'Olomouc ;
 Biskupice, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Biskupice-Pulkov, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina.

Biskupice, une commune du district de Lučenec, dans la région de Banská Bystrica.

Homonymie de localités en  Tchéquie